Møllebakken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møllebakken (Fløng Sogn) - fortidsminde i Fløng Sogn
 Møllebakken (Gjøl Sogn) – en bebyggelse i Gjøl Sogn
 Møllebakken (Hee Sogn) – en bebyggelse i Hee Sogn
 Møllebakken (Mårup Sogn) – en bebyggelse i Mårup Sogn
 Møllebakken (Svaneke Sogn) – en bebyggelse i Svaneke Sogn
 Møllebakken (Vig Sogn) – en bebyggelse i Vig Sogn
 Møllebakken (Øster Svenstrup Sogn) – en bebyggelse i Øster Svenstrup Sogn